Vollard peut désigner :

Patronyme 

Ambroise Vollard (1866-1939), marchand d'art français.

Entreprise 
Le Théâtre Vollard, une troupe de théâtre réunionnaise nommée en l'honneur d'Ambroise Vollard.
La Galerie Vollard, une galerie d'art parisienne tenue par Ambroise Vollard.

Voir aussi 

Patronyme français